Schreiner:
 Georg Schreiner, niemiecki rzeźbiarz z Ratyzbony, autor ołtarzy
 Josef Schreiner, niemiecki biegacz narciarski
 Peter Schreiner (* 1940, Monachium), niemiecki historyk